Frachtwagen steht für:

 Güterwagen der Eisenbahn
 ein Fuhrwerk zum Gütertransport
* Lastkraftwagen (umgangssprachlich; niederländisch Vrachtwagen)